Château de Dachstein peut désigner deux édifices classés monuments historiques :
 le Vieux Château, ancien château des évêques de Strasbourg, dit château de Turckheim ;
 le château Hervé, connu aussi comme château Bourcart et « La Magnanerie ».